Viktor Wallin, född 17 januari 1980, är en svensk ishockeyspelare med HV71 som moderklubb. Wallin spelade med moderklubben i Elitserien 1998–2000, därefter gick han över till Timrå IK för fortsatt spel i samma liga. Året därpå skrev han kontrakt med AIK för spel i Allsvenskan vilket varade två säsonger. Till säsongen 2004/05 gick han över till Nybro Vikings IF i samma liga. 2005 flyttade han till Frankrike och spelade med Brûleurs de Loups i Ligue Magnus under sex säsonger. Karriären avslutades med två säsonger i Italien med HC Merano 2011–13. Wallin spelade även 48 juniorlandskamper för Sverige varav 13 i JVM.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1980
Idrottare från Jönköping
Levande personer
Män
Spelare i AIK Ishockey
Spelare i Brûleurs de Loups
Spelare i HC Merano
Spelare i HV71
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Timrå IK
Spelare valda i NHL Entry Draft 1998
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare